BHO peut faire référence à :
  ;
 Barack Hussein Obama ;
 butane honey oil ;
 bâtiment hydrographique et océanographique ;
 Bibliotheca hagiographica orientalis, un catalogue de documents hagiographiques d'anciennes œuvres sur la vie des saints.

bho peut faire référence à :
 bhojpuri, une langue.